Personen:

 Domenico Maria Fratta (1696-1763), een Italiaanse kunstschilder en graveur.

Plaatsen:

 Fratta (Caneva), een plaats in de Italiaanse gemeente Caneva
 Fratta (Cortona), een plaats in de Italiaanse gemeente Cortona
 Fratta (Fontaniva), een plaats in de Italiaanse gemeente Fontaniva
 Fratta (Fossalta di Portogruaro), een plaats in de Italiaanse gemeente Fossalta di Portogruaro
 Fratta (Maniago), een plaats in de Italiaanse gemeente Maniago
 Fratta (Montefalco), een plaats in de Italiaanse gemeente Montefalco
 Fratta (Oderzo), een plaats in de Italiaanse gemeente Oderzo
Fratta Polesine, een gemeente in de Italiaanse provincie Rovigo
 Fratta (Romans d'Isonzo), een plaats in de Italiaanse gemeente Romans d'Isonzo
 Fratta (Rotonda), een plaats in de Italiaanse gemeente Rotonda
 Fratta (Tarzo), een plaats in de Italiaanse gemeente Tarzo
Fratta Todina, een gemeente in de Italiaanse provincie Perugia
La Fratta, een plaats in de Italiaanse gemeente Sinalunga
Valera Fratta, een gemeente in de Italiaanse provincie Lodi